Drăghici poate fi:

 Localitate
 Drăghici, localitate în județul Argeș, Muntenia, România
 Râu
 Râul Drăghici, curs de apă, afluent al râului Slănic
 Nume de familie
 Alexandru Drăghici, fost demnitar comunist român
 Ioan Drăghici, deputat român în legislatura 1990-1992
 Constantin Drăghici, solist vocal, compozitor și orchestrator
 Marian Drăghici, poet, publicist și editor român
 Dorina Drăghici, actriță de revistă și cântăreață română
 Damian Drăghici, muzician român

Nume de familie românești
Toponime românești
Nume de familie slave
Toponime slave